Panzeri ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Panzeri (* 1964), italienischer Bergsteiger und Bergführer
 Pier Antonio Panzeri (* 1955), italienischer Politiker, MdEP